Spojení písmene F a čísla 110 může mít různé významy:

 Třída F110 – vyvíjená třída univerzálních fregat španělského námořnictva
 General Electric F110 – americký dvouproudový motor
 F-110 Spectre – původní označení USAF pro letoun McDonnell F-4 Phantom II
 Hispania F110 – vůz Formule 1